RSW est un code, qui signifie :
 Aéroport international du sud-ouest de la Floride à Fort Myers, selon la liste des codes AITA des aéroports
 Groupe RSW, bureau québécois d'ingénieurs, lié au développement du projet de la Baie-James. 

Code IATA des aéroports